Лари се може односити на:

 Лари (Пиза), насеље у Италији
 Лари (божанства), божанства чувари у староримској религији
 Грузијски лари, званична валута Грузије